

Примітки

Джерела та література

Посилання 

  Офіційна сторінка Нака

Містечка префектури Токушіма
Повіт Нака (Токушіма)